Michał I Rangabe – cesarz bizantyjski 811-813
 Michał I – patriarcha Konstantynopola 1043-1058
 Michał I – prawosławny patriarcha Aleksandrii 860-870
 Michał I – koptyjski patriarcha Aleksandrii 743-767
 Michał Jurijewicz – wielki książę włodzimierski 1174-1176
 Michał I Fiodorowicz – car rosyjski 1613-1645
 Michał I Uzurpator – król Portugalii 1828-1834
 Michał I Hohenzollern-Sigmaringen – król Rumunii 1927-1930 i 1940-1947
 Michał I – książę halicko-wołyński 1235-1238
 Michał I Basarab – hospodar wołoski 1418-1420
 Michał Korybut Wiśniowiecki – król polski i wielki książę litewski w latach 1669-1673
 Michał I (król Zety) – książę Zety od ok. 1052, w 1077 roku koronowany na króla